Barcelona može značiti:

Zemljopis
Barcelona, glavni grad pokrajine Katalonija u Španjolskoj
Barcelona (pokrajina), pokrajina u Kataloniji
Barcelona, Anzoátegui, grad u Venecueli
Barcelona, Sorsogon, grad na Filipinima 
Barceloneta, Portoriko, grad u pokrajini Arecibo, Portoriko
Barcelona, Aruba, naselje na Arubi
Barcelona, Cornwall, naselje u Engleskoj

Glazba
Barcelona (album), studijski album britanskog rock pjevača Freddija Mercuryja i španjolske operne dive Montserrat Caballé
Barcelona (singl), singl britanskog rock pjevača Freddija Mercuryja i španjolske operne dive Montserrat Caballé

Sport
F.C. Barcelona (SD) - sportsko društvo
F.C. Barcelona - nogometni klub
F.C. Barcelona (košarka) - košarkaški klub
C.N. Barcelona - vaterpolski klub
F.C. Barcelona (rukomet) - rukometni klub
F.C. Barcelona (ragbi) - ragbijaški klub

Astronomija
945 Barcelona - asteroid Glavnog pojasa